Osoby o tym nazwisku:
 Anna Boye – polska ziemianka
 Erik Boye – duński piłkarz
 John Boye – ghański piłkarz
 Karin Boye – szwedzka poetka i powieściopisarka
 Mame Madior Boye – senegalski prawnik, premier kraju

Rzeki:
 Boye – rzeka w Niemczech